Юнион-Сити () — название нескольких населённых пунктов в США:

Населённые пункты США 
  — город в Джорджии.
 Юнион-Сити — город в Индиане.
  — город в Калифорнии.
  — деревня в Мичигане.
 Юнион-Сити — город в Нью-Джерси.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Оклахоме.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Юнион
 Юнионвилл
 Юнионтаун